Ingoldiomyces är ett släkte av svampar. Ingoldiomyces ingår i familjen Tilletiaceae, ordningen Tilletiales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ingoldiomyces